La competizione del concorso a squadre maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XIV Olimpiade si è svolta al Earls Court Exhibition Centre di Londra i giorni 12 e 13 agosto 1948.

Risultati
Otto atleti per squadra. I sei migliori punteggi ottenuti nella prova individuale contavano per la classifica finale.

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso a squadre